Rothenpieler ist der Familienname von:
 Friedrich Wilhelm Rothenpieler (* 1945), deutscher Jurist und Beamter
 Kay Rothenpieler (* 1971), deutscher Handballspieler und Handballtrainer